Feature-driven development – metodyka wytwarzania oprogramowania
 Floppy Disk Drive – stacja dyskietek – urządzenie peryferyjne komputera
 Frequency Division Duplex – tryb dostępu do sieci radiowej